Chata wuja Toma (org. Uncle Tom’s Cabin) − powieść Harriet Beecher Stowe

Filmy 
 Chata wuja Toma − film z 1903 roku
 Chata wuja Toma − film z 1910 roku
 Chata wuja Toma − film z 1918 roku
 Chata wuja Toma − film z 1927 roku
 Chata wuja Toma − film z 1965 roku
 Chata wuja Toma − film z 1987 roku

Inne 
 Chata wuja Toma − obiekt noclegowy w Szczyrku

Zobacz też 
 Onkel Toms Hütte